Маринино — название населённых пунктов в России:

 Маринино — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Маринино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Маринино — посёлок в Курагинском районе Красноярского края.
 Маринино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Маринино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Маринино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Маринино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Маринино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.